Gorzysław – imię męskie
W Polsce: 
 Gorzysław – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce 
 Gorzysław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Gorzysław – gromada